Hutch ist

 der Name einer Figur aus der Fernsehserie Starsky & Hutch
 Willie Hutch, ein Sänger, Gitarrist & Songwriter